Чемпионат Европы по футболу 2008 среди юношей до 17 лет стал 7-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который прошёл в Турции с 4 по 16 мая 2008.

В турнире имели право участвовать игроки родившиеся после 1 января 1991 года.

Отборочный турнир 
Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2007 состоял из двух раундов:
 Квалификационный раунд
 Элитный раунд

Участники 
  Ирландия
  Испания
  Нидерланды
  Сербия
  Турция (хозяева)
  Франция
  Швейцария
  Шотландия

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 

4 гола
  Яннис Тафер

3 гола
  Тьяго Алькантара
  Серхи

2 гола
  Джеффри Кастильон
  Даниел Алексич
  Рубен Рочина
  Кеко
  Хорхе Пулидо

1 гол
  Клеман Гренье
  Тимоте Колодзейчак
  Александр Ляказетт
  Вилльям Реми
  Рикардо Ван Рейн
  Конор Хурихейн
  Пол Мёрфи 

Автогол
  Гевин Ганнинг (в игре со  Швейцарией)

Лучший игрок 
  Даниел Алексич

Примечания 

Международные соревнования по футболу в Турции
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Турции в 2008 году
Май 2008 года
Чемпионаты Европы в 2008 году
Чемпионаты Европы в Турции
Спортивные соревнования в Анталье